

Toponyme 

 Forêt de Bière, ancien nom de la forêt de Fontainebleau ;
 Pays de Bière, aire géographique du Sud-Ouest de la Seine-et-Marne ;
 Bière, commune suisse du canton de Vaud.

Autour de la boisson alcoolique 
 Bière, type de boisson alcoolique.
 Bière à la pression, bière soutirée à partir d'une tireuse à bière.
 Bière ambrée, bière de couleur roux clair.
 Bière blonde, bière de couleur clair.
 Bière brune, bière de couleur brune, du brun acajou au noir ébène.
 Bière trappiste, bière brassée par des moines trappistes.
 Coq à la bière, plat flamand.
 Cuisine à la bière, appellation donnée à la pratique culinaire qui utilise de la bière dans la préparation des mets.
 Fête de la bière, évènement festif lié à la bière.
 Rond à bière (ou sous-bock), sous-verre prévu pour les verres à bière.
 Soupe à la bière, spécialité régionale alsacienne (Biersupp).
 Spatule à bière, ustensile de tenue de bar permettant d'éliminer le trop plein de mousse formé lors du remplissage d'une bière à la pression.
 Tireuse à bière, dispositif permettant de pomper de la bière d'un conteneur.
 Verre à bière, tout contenant destiné à boire de la bière.

Chansons 
 La Bière est le nom de plusieurs chansons célèbres :
 La Bière de Jacques Brel, évoquant le monde festif des débits de boisson et des fêtes de la bière ;
 La Bière des Garçons bouchers.

Autres 
 Bière, cercueil.
 Mise en bière, opération consistant à placer un cadavre dans un cercueil.
 Bières flottantes, expression employée par Mirabeau dans un discours prononcé en  au club des Jacobins contre la traite des noirs et resté longtemps inédit. Il y qualifie les navires négriers de « bières flottantes ». C'est-à-dire « cercueils flottants ».

Notes